Pisica se poate referi la:

 Nume
 Pisica (în ) – porecla lui Mathilde Carré (1908 – 2007), luptătoare din rezistența franceză, apoi spion german.

 Film
 1958 Pisica (La Chatte) – film francez de spionaj, regia Henri Decoin, cu Françoise Arnoul
 1960 Pisica își scoate ghiarele (La Chatte sort ses griffes) – film francez de spionaj, regia Henri Decoin,  cu Françoise Arnoul
 1971 Pisica (Le Chat) – film dramatic francez, regia Pierre Granier-Deferre, cu Jean Gabin

 Alte filme cu titlu asemănător
 1963 Când vine pisica	(Až přijde kocour) –	Vojtěch Jasný
 1965 Acea pisică blestemată (That Darn Cat!) – film american regia Robert Stevenson
 1998 Pisică albă, pisică neagră (Црна мачка, бели мачор) – film sârb, regia Emir Kusturica